Athletissima 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się w 25 sierpnia w Lozannie. Zawody były jedenastą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 rekordy narodowe w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2016

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2016 w lekkoatletyce
Athletissima
2016 w Szwajcarii